Anna av Ostfriesland, född 26 juni 1562 i Aurich i Ostfriesland, död 21 april 1621 i Neuhaus (Elbe) i Sachsen-Lauenburg, var en kurfurstinna, markgrevinna och prinsessa som dotter till greve Edzard II av Ostfriesland och hans fru prinsessa Katarina Vasa av Sverige, dotter till kung Gustav Vasa.

Biografi 

Anna föddes in i huset Cirksena och hade nio syskon. Totalt gifte hon sig tre gånger och samtliga giftermål förblev barnlösa. Först gifte hon sig den 12 juli 1583 i Heidelberg med kurfurst Ludvig VI av Pfalz-Simmern, som dog den 22 oktober samma år. Andra gång gifte hon sig den 21 december 1585 med markgreve Ernst Fredrik av Baden-Durlach. Han dog 14 april 1604. Anna gifte sig en tredje gång den 7 mars 1617 med hertig Julius Henrik av Sachsen-Lauenburg. Han var 26 år yngre än hon själv och överlevde henne med fyra decennier.

Anna begravdes i Helighetskyrkan i Heidelberg, men hennes grav är inte bevarad.

Anfäder

Referenser 

 

Födda 1562
Avlidna 1621
Kvinnor
Tyska kurfurstinnor
Tyska hertiginnor
Tyska markgrevinnor